

Наука 

Сила — фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл:

 Відцентрова сила — застарілий фізичний термін, який застосовувався при описі обертання тіла.
 Гравітаційна сила — сила яка притягує масивні тіла одне до одного.
 Доцентрова сила — будь-яка сила, що надає тілу нормального прискорення.
 Сила Лоренца — сила, що діє на електричний заряд, який перебуває у електромагнітному полі.
 Сила реакції — сила, яка діє на матеріальне тіло з боку накладених на нього зв'язків.
 Сила струму — кількісна характеристика електричного струму в провіднику.
 Сили пружності — сили, що виникають в тілі при його пружній деформації викликані цією деформацією.
 Фундаментальні сили — фундаментальні фізичні взаємодії.
 
 Кінська сила — одиниця вимірювання потужності двигуна.

Географічні об'єкти 

 Сила — село Доманівського району Миколаївської області
 Сила — регіон в Чаді

Антропонім 
 Сила — християнське чоловіче ім'я
 Сила — апостол з сімдесяти
 Силаєв — російське прізвище

Інше 

 Сила — товариство українських робітників у Львові.
 Сила — тижневик у Львові.
 Сила (байка) — повчальний висновок у байці.
 «Сила» — альбом гурту «Танок на Майдані Конґо», випущений 2005 року лейблом «Moon Records».
 Сила — метафізична енергія у фантастичному всесвіті «Зоряних війн».
 Збройні сили
 Юридична сила
 Сила духу
 Сила прикладу
 Сила вибуху

Посилання